Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Tashkent Open 2007 des Damentennis in Taschkent. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Taschkent